

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Stary Majdan – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice
 Stary Majdan – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec 
 Stary Majdan – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk
 Stary Majdan – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl

Miejscowości na Ukrainie 
 Stary Majdan – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Majdan Stary